Gasthuis (hoofdbetekenis)
 Gasthuis (Bredevoort)
 Sacramentsgasthuis (Dordrecht)
 Gasthuis (Roosendaal)
 Gasthuis (Zaltbommel)
 Gasthuis (plaats), een buurtschap van het dorp Bemelen in de gemeente Eijsden-Margraten in de Nederlandse provincie Limburg
 't Gasthuys (Aalst) - museum in Aalst, België
 Gasthuis (Zoutleeuw)
 Sint-Elisabethgasthuis (Antwerpen)

Zie ook
 Catharijnegasthuis (doorverwijspagina)